

Miejscowości 
 Targowica – miejscowość w województwie dolnośląskim 
 Targowica, Targowica Polna – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie horodeńskim
 Targowica (Торговиця) – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie kołomyjskim
 Targowica – wieś w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoarchanhelskim Ukrainy, miejsce zawiązania konfederacji targowickiej
 Targowica – wieś obwodzie rówieńskim,  w rejonie młynowskim, na Wołyniu

Inne 
 Targowica – popularne określenie Konfederacji Targowickiej